ERK est un sigle qui peut signifier :
 Extracellular signal-regulated kinases, un type de protéine.

Erk est un nom qui peut signifier :
 Erk, un parti politique ouzbek.